Jan II van Bourbon bijgenaamd de Goede of de Gesel van de Engelsen (1426 - Moulins, 1 april 1488) was van 1456 tot aan zijn dood hertog van Bourbon en Auvergne en graaf van Clermont en Forez. Hij behoorde tot het huis Bourbon.

Levensloop
Jan II was de oudste zoon van hertog Karel I van Bourbon en diens echtgenote Agnes, dochter van hertog Jan zonder Vrees van Bourgondië. In 1456 volgde hij zijn vader op als hertog van Bourbon en Auvergne, graaf van Clermont en Forez en grootkamenier van Frankrijk.

In 1444 begon hij zijn militaire carrière met de belegering van de vesting van Metz, die gevolgd werd door een veldtocht in Normandië. In 1450 leidde hij samen met Jan van Orléans het Franse leger in de Slag bij Formigny, die resulteerde in een Engelse nederlaag en de volledige verovering van Normandië. De volgende jaren was hij betrokken bij de herovering van Guyenne, die in 1453 eindigde met de verovering van Bordeaux. Vervolgens werd hij gouverneur van Guyenne benoemd. In deze functie voerde hij de strijd aan tegen graaf Jan V van Armagnac, die opstand kwam tegen de Franse koning.

Jan II was een favoriet van koning Karel VII van Frankrijk. Diens opvolger Lodewijk XI had echter een afkeer tegenover hem. Toen die in 1461 aan de macht kwam, werd Jan ontslagen als gouverneur van Guyenne. Ook sloot hij zich aan bij de Ligue du Bien Public die tegen Lodewijk XI gericht was. Nadat er in 1465 vrede gesloten werd, kreeg Jan genade van de Franse koning en werd hij benoemd tot gouverneur van de Languedoc. Ook werd hij in augustus 1469 benoemd tot ridder in de Orde van Sint-Michiel. Na het overlijden van Lodewijk XI werd hij in 1483 door de Franse koning Karel VIII benoemd tot Connétable van Frankrijk.

In april 1488 stierf hij op ongeveer 62-jarige leeftijd in het kasteel van Moulins. Omdat hij stierf zonder wettige mannelijke nakomelingen, werd hij als hertog van Bourbon opgevolgd door zijn jongere broer Karel II.

Huwelijken en nakomelingen
In 1447 huwde hij met Johanna van Valois (1435-1482), dochter van koning Karel VII van Frankrijk. Het huwelijk bleef kinderloos.

Na haar dood hertrouwde Jan in 1484 met Catharina (overleden in 1487), dochter van Jacob van Armagnac, hertog van Nemours. Ze kregen een zoon Jan (1487), die net als moeder kort na zijn geboorte stierf.

In 1487 huwde hij met zijn derde echtgenote Johanna van Bourbon (1465-1511), dochter van hertog Jan VIII van Vendôme. Ze kregen een zoon Lodewijk (1488), die slechts enkele maanden leefde.

Ook had hij een aantal buitenechtelijke kinderen: met Marguerite de Brunant kreeg hij een zoon Mathieu (overleden in 1505), baron van La-Roche-en-Renier en admiraal en gouverneur van Guyenne, en met Jeanne Louise d'Albret kreeg hij een zoon Karel (overleden in 1502), burggraaf van Lavedan. Ook kreeg hij vier buitenechtelijke kinderen met onbekende vrouwen: Hector (overleden in 1502), aartsbisschop van Toulouse, de jonggestorven Peter, Maria (overleden in 1482), in 1470 gehuwd met Jacques de Saint-Colombe, en Margaretha (1445-1483), in 1462 gehuwd met Jean de Ferrières.

Voorouders

Huis Bourbon
Hertog van Bourbon
Hertog van Auvergne
Graaf van Clermont-en-Beauvaisis
Persoon in de Honderdjarige Oorlog
Persoon in de 15e eeuw